Güneysınır (district), een Turks district in de provincie Konya
 Güneysınır (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Güneysınır